

Geografia da Suécia 
 Blekinge — província histórica
 Blekinge — condado atual
 Arquipélago de Blekinge – arquipélago localizado a sul da costa da província histórica de Blekinge

Ferrovias
 Linha costeira de Blekinge - ferrovia eletrificada de via única entre as cidades de Kristianstad (Escânia) e Karlskrona (Blekinge), no sul da Suécia

Militar
 Esquadrão de Blekinge - uma unidade da Força Aérea da Suécia em Kallinge

Museus
 Museu de Blekinge – museu regional em Karlskrona
Desambiguação